Der Kaufmann von Venedig – film del 1922 diretto da Julius Herska
 Il mercante di Venezia (Der Kaufmann von Venedig) – film del 1923 diretto da Peter Paul Felner
Der Kaufmann von Venedig – film tv del 1968 diretto da Otto Schenk
Der Kaufmann von Venedig – film tv del 1990 diretto da George Moorse e Peter Zadek
Der Kaufmann von Venedig – film tv del 1990 diretto da Hans-Klaus Petsch

Pagine correlate
Il mercante di Venezia (disambigua)
The Merchant of Venice